Лиштва — спосіб вишивання, коли шитво має з обох боків однаковий вигляд. Орнамент — геометричні фігури або квіти та листя. Вишивається, як правило, на подолах сорочок, обшивках рукавів, спідниць, прапорів тощо.
 Лиштва — орнамент на вікнах, дверях, підстрішних балках і сволоках східнослов'янських, зокрема, українських хат.
 Лиштва — вузький кахель, яким на Криворіжжі обкладали верх печі або грубки в давні часи.

Див. також 
 Домова різьба

Література і джерела 
 Енциклопедія українознавства для школярів і студентів. Донецьк: Сталкер, 2000. — 496 с.
 Захарчук-Чугай Р. В. — Українська народна вишивка, Київ, Наук. думка, 1988.
 Техніки вишивання 
 Бухтіяров В. П. Енциклопедія Криворіжжя. Кр. Ріг: ЯВВА. 2005.

Посилання 
 Лиштва  //